E49 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E49, un sous-marin de la Royal Navy.

Transports 
  Route européenne 49, une route européenne reliant l'Allemagne, la Tchéquie et l'Autriche.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Homonymie
Sigle de 3 caractères